Семейство военных камуфляжей M05 используется Силами обороны Финляндии на обмундировании и другом оборудовании. Камуфляж лицензирован Силами обороны Финляндии и стал общедоступным с 26 сентября 2016 г. Первые изделия M05 были переданы войскам примерно в 2007 году и почти повсеместно заменили предыдущую модель M91, используемую на вооружении. В то же время даже более старая модель M62 все ещё используется в некоторых нишевых целях, например, десантниками из-за того, что крой оборудования M62 лучше подходит для прыжков с парашютом.

Узоры

Узор Лесной 

В основе планирования нового рисунка лежат различные фотографии финских лесов, сделанные Финским научно-исследовательским институтом леса . Затем фотографии были отредактированы в цифровом виде Центром технических исследований VTT Института информационных технологий Финляндии и объединены в четырёхцветный рисунок, представляющий финский лес. Темно-угольно-серый цвет был добавлен к узору, чтобы изобразить затененные участки в лесу .

Узор несколько раз тестировался в полевых условиях, что привело к небольшим изменениям. Новый рисунок был признан значительно лучше старых камуфляжей M62 и M91.

Узор леса используется как минимум на следующем оборудовании FDF:

 Камуфляжная форма М05
 Форма M05 из ткани рипстоп для жаркой погоды для международных отрядов
 Комбинезон военной полиции М05
 Полевая кепка М05
 Панама M05
 Двусторонний чехол для шлема (узор Леса и Снежный) М05
 Бронежилет M05
 Костюм M05 дождевой
 Костюм M05 Gore-Tex для спецназа
 Комбинезон M05 Patrol для спецподразделений
 Маскировочная сеть М05

Узор Снежный 
Снежный узор представляет собой двухцветную версию лесного узора M05. Было замечено, что рисунок нарушает профиль солдата, так что новый костюм нельзя обнаружить на расстоянии нескольких десятков метров в условиях густого снегопада.

Снежный рисунок используется на следующем оборудовании FDF:

 Снежный комбинезон М05
 Снежный комбинезон M05 (надевается поверх бронежилета и/или штурмового жилета)
 Двусторонний чехол для шлема М05

Узор "Зимный" 
На зимнем костюме (pakkaspuku) рус. Зимний костюмы, Костюм для светло-зеленый цвет лесного узора был заменён на серый, который более распространён осенью и зимой.

Зимный узор используется на следующем оборудовании FDF:

 Зимний костюм М05
 Меховая шапка М05

Узор Пустынный 
Первоначально использовался раньше других узоров семейства M05 и официально называется M04, хотя модель имеет те же основные характеристики и внешний вид, что и другие узоры семейства M05. Первые предметы M04 были приняты на вооружение примерно в 2003 году финским контингентом миротворческой миссии ООН в Эритрее (МООНЭЭ) в качестве испытательного образца под названием K2004. Одежда K2004 была напечатана на более плотной ткани, чем текущая модель M04, напечатанная на ткани Ripstop. В настоящее время шаблон используется международными силами FDF в Афганистане (ISAF). Он также использовался операциями ООН в Чаде и Центральноафриканской Республике (МИНУРКАТ) и Ливане (ВСООНЛ II). Также финские офицеры, служащие в засушливом климате в качестве военных наблюдателей ООН, используют оборудование модели M04.

Образец пустыни используется как минимум на следующем оборудовании FDF:

 Униформа М05 для жаркой погоды в пустыне
 Шорты M04 Desert для жаркой погоды
 Шапка M04 «Пустыный»
 Фуражка M04 «Пустнный»
 M05 Двусторонний чехол для шлема (имеет два варианта Лесной и Пустынный)

Русский «двойник» 
Серийно выпускаемый в России  камуфляж «Ягель», первый раз появился во время югоосетинской войны 2008 года, где он был замечен у МВД . «Ягель» представляет собой четырёхцветный камуфляж, состоящий из черных, темно-зеленых и светло-зеленых блоков неправильной формы на древесно-коричневом фоне. По внешнему виду он очень похож на финский камуфляж лесного варианта М05.

Сходство между «Ягелем» и лесным узором M05 породило многочисленные заявления о том, что Россия скопировала финский камуфляж. Претензии были изложены Helsingin Sanomat в статье под названием «Русские подозреваются в краже камуфляжного дизайна финских сил обороны» и Taloussanomat в нескольких статьях. The New York Times также освещала эту новость 20 ноября 2008 года, когда сообщалось, что российский спецназ применял его в Грузии.

Примечания 

Камуфляж